Le youkaguir du sud (également appelé odoul, youkaguir des forêts ou youkaguir de la kolyma) est une des deux langues youkaguiriques encore vivantes actuellement, avec le youkaguir du Nord.

Références

Voir aussi

Bibliographie

Articles connexes 

 Linguistique
 Liste de langues
 Langues par famille
 Langues paléo-sibériennes
 Youkaguir
 Langues par zone géographique
 Liste des langues de Russie

Liens externes 

 
 
 
 
 

Langue paléo-sibérienne
Langue en Russie
Langue en Asie